De westelijke spookdieren (Cephalopachus) is een ondergeslacht van het geslacht spookdiertjes (Tarsius).

Taxonomie 
 Ondergeslacht: Cephalopachus (Westelijke spookdieren)
 Soort: Tarsius (Cephalopachus) bancanus (Soendaspookdier)
 Ondersoort: Tarsius (Cephalopachus) bancanus bancanus
 Ondersoort: Tarsius (Cephalopachus) bancanus borneanus
 Ondersoort: Tarsius (Cephalopachus) bancanus natunensis
 Ondersoort: Tarsius (Cephalopachus) bancanus saltator
 Soort: Tarsius (Cephalopachus) syrichta (Filipijns spookdier)

Spookdiertjes